Vladislav kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Vladislav (distrikt), Veliko Tarnovo, Obsjtina Strazjitsa,

Tjeckien 

 Vladislav (ort), Vysočina, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar